Érico II da Dinamarca (r. 1134–1137) — rei
Érico II da Noruega (r. 1280–1299) — rei

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]